Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Nashville 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Leila Meskhi che ha battuto in finale Helen Kelesi 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Katerina Maleeva (quarti di finale)
 Helen Kelesi (finale)
 Assente
 Susan Sloane (semifinali)

 Manon Bollegraf (semifinali)
 Leila Meskhi (campionessa)
 Halle Cioffi (primo turno)
 Jana Pospíšilová (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Nashville 1989